SAT Airlines (Kazachstan), een luchtvaartmaatschappij uit Kazachstan
SAT Airlines (Rusland), een luchtvaartmaatschappij uit Rusland

Zie ook 

 SAT, Duitse luchtvaartmaatschappij, opgegaan in Germania (luchtvaartmaatschappij)